A37 är en motorväg i trakterna runt Hannover i Tyskland. Vägen som är tvåfilig i båda riktningarna kan med kort varsel omdirigeras till enkelriktad fyrfilig väg till exempel i samband med hög belastning i samband med Hannovermässan - Messeschnellweg.

Trafikplatser

|-
| colspan=4 bgcolor=white |
|-
| bgcolor=#FF0000 colspan=4 align=center |Övergång från  till 

|-
| colspan=4 bgcolor=white |
|-
| bgcolor=#FF0000 colspan=4 align=center |Övergång i  & , avsnittet liknar motorvägstandard

|}

A037
A037